Olga Algertovna Volozhinskaya, née le  à Tallinn, est une patineuse artistique soviétique pratiquant la danse sur glace devenue chorégraphe, de nationalité estonienne.

Biographie

Carrière sportive 
Elle est médaillée d'argent aux Championnats d'Europe de patinage artistique 1983 et remporte le Skate Canada 1984 avec Alexander Svinin.

Reconversion 
Elle devient par la suite chorégraphe.

Palmarès 
Avec son partenaire Alexander Svinin

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique soviétique
Chorégraphe russe
Personnalité féminine estonienne
Naissance en mai 1962
Naissance à Tallinn
Naissance en RSS d'Estonie
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984